Brewer kan som auktorsförkortning betyda:

 William Henry Brewer
 James Alexander Brewer

Robotskapade auktorsförkortningar